Töbelebach ist ein Gewässername in Baden-Württemberg:

 Töbelebach (Bodensee), nordöstlicher Zufluss des Bodensees bei Meersburg, Bodenseekreis
 Töbelebach (Rhein), bis nahe an die Mündung Eulengraben, rechter Zufluss des Hochrheins bei Altenburg, Gemeinde Jestetten, Landkreis Waldshut
 Töbelebach (Tiefenbach), linker Zufluss des Tiefenbachs (zum Glemsbach, zur Erms) bei Neuhausen an der Erms, Stadt Metzingen, Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Tobelbach